Nadieżda Władimirowna Szuniajewa (ros. Надежда Владимировна Шуняева; ur. 11 listopada 1993) – rosyjska biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nadieżda Szuniajewa pojawiła się 20 listopada 2009 roku w miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie w zawodach Eastern Europe Cup zajęła 94. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Na początku 2012 roku wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła złoty medal, a indywidualnie zajęła trzecie miejsce w biegu łączonym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Libercu, wywalczyła srebrne medale w sztafecie i biegu łączonym. Brała także udział w rozgrywanych w 2014 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme, gdzie zajęła siódme miejsce w biegu łączonym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 14 grudnia 2013 roku w Davos, zajmując 43. miejsce na dystansie 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 25 stycznia 2015 roku w Rybińsku, zajmując 27. miejsce w biegu łączonym. Były to jej jedyne punkty w sezonie 2014/2015, który ukończyła ostatecznie na 112. pozycji. Nie brała także udziału w igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Uwagi

Bibliografia 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993